Morton kan som auktorsförkortning betyda:

 Conrad Vernon Morton
 F.J. Morton
 Joseph B. Morton
 John Kenneth Morton
 Kenneth J. Morton
 Julius Sterling Morton

Robotskapade auktorsförkortningar